Morph – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Morph – personaggio animato di plastilina della televisione britannica
 Morph – album di Hins Cheung del 2014
 Nokia Morph – concept di cellulare della Nokia
 Morph – software di morphing del 1992 della Gryphon